Bernatzik ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Bernatzik (1854–1919), österreichischer Staatsrechtler
 Emmy Bernatzik (1904–1977), österreichische Ethnologin
 Helene Bernatzik (1888–1967), österreichische Textilkünstlerin und Kunsthandwerkerin
 Hugo Bernatzik (1897–1953), österreichischer Ethnologe
 Walter Bernatzik (1899–1953), österreichischer Bauingenieur
 Wenzel Bernatzik (1821–1902), österreichischer Mediziner und Pharmakologe
 Wilhelm Bernatzik (1853–1906), österreichischer Maler

Siehe auch:

 Johann Martin Bernatz (1802–1878), deutscher Orientmaler